Puig de la Comuna (Algaida)
 Puig de la Comuna (Bunyola)
 Puig de la Comuna (Fornalutx)
 Puig de la Comuna (Felanitx)

Vegeu també 
 Mola de la Comuna